Padcaya (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Padcaya (plaats), een plaats in deze gemeente